Het seizoen 1999/00 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 5 september 1999, de laatste speelronde was op 7 mei 2000. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was SV Argon, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A